Baltische talen
Baltische staten:
Estland 
Letland 
Litouwen 
Balten of Baltische volken